San Lupo puede referirse a:
 San Lupo, monje y obispo de Troyes
 San Lupo (Italia), municipio situado en el territorio de la Provincia de Benevento, en la Campania, Italia